El corregimiento de Villa Lourdes pertenece al distrito de Los Santos, provincia de Los Santos, República de Panamá. Se localiza en la carretera nacional vía a Macaracas y comprende una superficie de 27.5 kilómetros cuadrados, con una población de 1,075 habitantes según el último censo de población realizado en el año 2010.

Datos históricos 
Según datos históricos contados por las personas de mayor edad que viven en este corregimiento, se dice que Villa Lourdes en épocas anteriores se conocía como la comunidad del Palmar de Los Santos, porque había una gran población de palmas, luego de esto tuvo otro nombre que si era conocido por muchas personas, el cual era La Yeguada. En aquel entonces la comunidad contaba con bastantes lagunas y manantiales por donde tenían que caminar las personas a caballo para dirigirse hacia otros lugares, principalmente hacia La Villa de Los Santos.

Con el pasar de los tiempos como La Yeguada no era un nombre muy apropiado para una comunidad, el día 10 de junio de 1972 se convocó una asamblea de pueblo y gobierno que se celebró en el I.P.T.A. de Los Santos, en la cual fueron escogidos como representantes de la comunidad de La Yeguada al Sr. Maximino De León y la Maestra Blanca Araba con el fin de cambiar el nombre de La Yeguada el Sr. Maximino De León en voz alta solicitó que le pusiera el nombre de Villa Lourdes, lo cual fue acogido por el Ministro de Gobierno y Justicia Juan Materno Vázquez de acuerdo al artículo 17 fue aprobado por la mayoría de la asamblea, dicha aprobación fue secundada por el Padre Miguel Ángel Conde y por el Alcalde Gregorio Rodríguez.
Por lo cual el Sr. Maximino De León fue aplaudido y felicitado por todos los asistentes de dicha asamblea.
 
Desde ese tiempo, Villa Lourdes fue un regimiento que pertenecía anteriormente al corregimiento de Las Guabas; pero en el año 1997 se tuvo que independizar, porque Las Guabas era muy extenso y no alcanzaban las partidas circuitales para todas estas comunidades. Gracias a un grupo de personas que colaboraron arduamente para que se hiciera posible este logro; El día 17 de agosto de 1998 se inauguró el nuevo corregimiento de Villa Lourdes de Los Santos.

Ubicación geográfica 
El corregimiento de Villa Lourdes se encuentra ubicado a un costado del distrito de Los Santos, en un área cercana al distrito de Macaracas que se comunica por la carretera a solo 9 km de distancia de la ciudad de Macaracas, a 20 km de la carretera interamericana (Cruce de Sabana Grande), a 32 km de la cabecera de la provincia de Los Santos (Las Tablas), y a unas 5 horas de la ciudad de Panamá.

Organización Político – Administrativo 
El corregimiento de Villa Lourdes está compuesto por 6 regimientos:
      Villa Lourdes (Cabecera).
      El Capurí.
      La Laja.
      Guevara.
      La Fabiana.
      Loma Colorada.

Límites 
El corregimiento de Villa Lourdes presenta los siguientes límites: 
       Al Norte con el Corregimiento de Las Cruces. 
       Al Sur con el Corregimiento de Las Guabas. 
       Al Este con el Distrito de Macaracas (Corregimientos del Cedro, Corozal y Macaracas). 
       Al Oeste con el Corregimiento de La Villa de Los Santos.

Clima 
El clima de este corregimiento, al igual que casi todas las demás poblaciones de la provincia de Los Santos es de tipo tropical de sabana y las temperaturas medias oscilan entre los 25° y 26 °C. Generalmente se distinguen dos estaciones, la seca y la lluviosa. La estación seca se extiende desde finales de diciembre hasta inicios de mayo, llamada comúnmente verano y la estación lluviosa se extiende generalmente de mayo a diciembre, llamada comúnmente invierno.

Relieve 
El corregimiento de Villa Lourdes posee generalmente un bonito relieve diferenciado por llanuras, cerros y colinas; el área más plana y de mayor extensión es la llanura conocida como: la zanja del llano, ubicada en el regimiento de La Fabiana en los límites con el corregimiento de Las Cruces; el resto del corregimiento presenta pequeñas áreas planas, variándose por más elevaciones de tierra en Villa Lourdes Arriba, El Capurí, La Laja y Loma Colorada, entre los cuales destacan las alturas de: El Cerro Grande, Cerro La Cruz, Cerro La Mona, Cerro del Toro, Cerro la Miel, Cerro Agudo, Cerro La Fabiana, Loma 2 Cerritos, Loma del gato, Loma Colorada, Loma de Flores, Loma de la vaca, Loma de la guacamaya, La cuesta de la gallina, Los cerros de las cabuyas, etc.

Hidrografía 
La hidrografía del corregimiento está representada por quebradas, entre las cuales nacen en este territorio la quebrada la mona y el caballo, siendo las principales, porque contribuyen al desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas de los pobladores de la región. De igual manera es de vital importancia destacar el Lago Soberanía, el cual es una represa que además de ser utilizada en diferentes actividades se usa también por personas para la pesca de peces, camarones y almejas. Además existen otras quebradas como la del Tejal, El Salitre y La Limona, etc. y muchos lagos artificiales, manantiales y riachuelos.

Economía  
La economía del corregimiento de Villa Lourdes se presenta principalmente en el sector de la ganadería (producción de leche y carne), la agricultura (cultivo de tomate, maíz, arroz, pepino, frijol, ajíes, etc.), en donde la mayoría de los productores de la región realizan estos dos tipos de actividades para el bien económico de sus familias; se practica también la porcinocultura (cría de cerdos para la venta), en donde resalta la Hacienda Lourdes ubicada en Villa Lourdes Abajo cerca del cerro la mona en donde la mayoría de los pobladores de la región y de lugares vecinos obtienen su sustento económico diario; de igual forma a nivel de todas las comunidades de este corregimiento existen restaurantes, minisuper, kioscos o tiendas, cooperativa agropecuaria, talleres de soldaduras y reparación de autos, talleres de ebanistería, acerrado y venta de madera, casetas o puesto de venta de carne de res y cerdos, etc.

Fiestas Patronales 
La fiesta patronal de Villa Lourdes es el 11 de febrero de cada año, en celebración de Nuestra Señora de Lourdes y el día mundial de los enfermos.

Durante sus novenas del 2 al 10 de febrero muchas de las personas de la comunidad y de otros lugares vecinos visitan a la iglesia para rendirle honor a nuestra santa patrona, pidiéndoles por su salud o la de algún familiar enfermo, principalmente en la noche de la procesión el 10 de febrero en donde después de pasear a la virgen por las calles de la comunidad, los coros invitados cantan hermosas canciones de serenatas, finalizando con la exhibición de luces y fuegos artificiales.

Ya para el día 11 de febrero en la mañana se procede con la celebración de la misa en honor a nuestra querida patrona: La Virgen de Lourdes.

En el corregimiento de Villa Lourdes, además de celebrar las fiestas patronales de la Virgen de Lourdes, también se celebran fiestas como las de San Judas Tadeo en el regimiento del Capurí a finales del mes de octubre y las fiestas de Jesús Nazareno en el regimiento de La Laja a mediados del mes de marzo.

Historia de Nuestra Señora de Lourdes 

El día 11 de febrero de 1947, alrededor de las 10:00 de la mañana en el pueblo de Villa Lourdes se celebró la primera misa en honor a la Santísima Virgen de Lourdes, la cual se realizó en la residencia del Sr. Anastasio De León y fue oficiada por el padre español Pedro de Arancibia, párroco del distrito de Los Santos. Estas celebraciones eucarísticas se continuaron realizando en casa del Sr. De León hasta el año 1959.

La imagen de Nuestra Señora de Lourdes data del año de 1897 y la misma tuvo su origen de un árbol de cedro amargo, talado y mandado a tallar por el señor Maximino Ramos, quien llevó el tronco de madera al español Manuel Berrás, el cual residía en la Villa de Los Santos y se dedicaba a tallar imágenes; dicho señor talló una hermosa imagen que representaba a la santísima Virgen de Lourdes, quedando ésta en una perfección sin igual. El trabajo realizado por el escultor, aún hoy, lo podemos apreciar sin ninguna alteración al tallado hecho en aquellos años.

Una vez traída la bella escultura de madera de la Santísima Virgen de Lourdes a nuestro pueblo, en aquel entonces de nombre La Yeguada, la misma permaneció en casa de la familia De León Ramos alrededor de 62 años, la Virgen de Lourdes formaba parte de la historia de esta familia.

En el año 1959 fue llevada la Virgen de Lourdes a un Viacrucis en Los Santos, donde fue recibida por la Santa Misión y donde participaron diferentes imágenes de varias comunidades. En este acto la Virgen de Lourdes fue escogida anfitriona por la Santa Misión, para que se quedara 8 días en la Iglesia de San Atanasio de la Villa de Los Santos. Al regresar la Virgen de tan distinguida acogida, la familia De León Ramos acordaron donarla como patrona de la comunidad y demás de la imagen también donan el terreno donde está hoy día la iglesia que alberga nuestra querida patrona, Nuestra_Señora_de_Lourdes.

Referencias

Corregimientos de la provincia de Los Santos